Ayanami steht für:

 Ayanami (Schiff, 1909), ein japanischer Zerstörer der Kamikaze-Klasse
 Ayanami (Schiff, 1929), ein japanischer Zerstörer der Fubuki-Klasse
 Ayanami (Schiff, 1958), ein japanischer Zerstörer der Ayanami-Klasse
 General Ayanami, eine Figur aus dem Anime „07-Ghost“
 Rei Ayanami, eine Figur aus den Anime-Fernsehserien „Neon Genesis Evangelion“